Hébert ist ein französischer Familienname, abgeleitet von dem männlichen Vornamen Herbert.

Namensträger 
 Alexandre Hébert (* 1921), französischer Anarchist
 Anne Hébert (1916–2000), frankophone kanadische Schriftstellerin
 Edmond Hébert (1812–1890), französischer Geologe und Paläontologe
 Ernest Hébert (1817–1908), französischer Maler
 Felix Edward Hébert (1901–1979), US-amerikanischer Politiker
 Georges Hébert (1875–1957), französischer Marine-Offizier

 John Hébert (* 1972), US-amerikanischer Jazzbassist
 Josette Hébert-Coëffin (1907–1973), französische Bildhauerin und Medailleurin
 Jules Hébert (1812–1897), Schweizer Maler
 Julien Hébert (1917–1994), franko-kanadischer Industriedesigner
 Louis Hébert (1575–1627), erster französischer Kolonist in Kanada
 Louis-Philippe Hébert (* 1947), kanadischer Botaniker
 Marjolaine Hébert (* 1926), kanadische Schauspielerin

 Pierre Hébert (* 1944), kanadischer Schauspieler und Produzent

Siehe auch 
 Hebert
 Heber

Einzelnachweise 

Familienname
Französischer Personenname